Grossouvre, une commune du Cher.
 François de Grossouvre était un conseiller de François Mitterrand.